Лабе () — місто в центральній частині Гвінеї.
 Лабе () — територіальна громада на півночі Німеччини.
 Луїза Лабе () — французька поетеса.